В данном списке представлены главные тренеры испанского футбольного клуба «Барселона». С момента основания клуба в 1899 году роль тренера выполнял капитан команды, но в 1917 году президент «Барсы» Хоан Гаспар впервые нанял главного тренера — Джона Барроу.

Самым успешным тренером «Барселоны» по общему количеству выигранных трофеев долгое время являлся Йохан Кройф, который за восемь лет руководства клубом завоевал 11 различных трофеев. Четыре года потребовалось Пепу Гвардиоле для того, чтобы побить этот рекорд, одержав с клубом 14 побед в национальных, европейских и мировых турнирах.

По количеству выигранных титулов за один сезон наиболее успешным также является Пеп Гвардиола. В сезоне 2008/2009 под его руководством каталонцы сотворили «Золотой хет-трик», а позднее и «Sextuple».

Список тренеров

Примечания 

Барселона

Тренеры